Sphaeromias är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Curtis 1829. Sphaeromias ingår i familjen svidknott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svidknott
Sphaeromias